Конкурс детской песни «Наше поколение — 2023» () — первый ежегодный международный конкурс детской авторской песни «Наше поколение», который пройдёт в Москве весной 2023 года. Организатором конкурса выступает АНО «Центр творческого развития „Академия современного искусства“». Основным вещателем выступит телеканал «Карусель», который традиционно вещал «Детское Евровидение».

После выхода «Первого канала» и ВГТРК из Европейского вещательного союза в связи с вторжением России на Украину российской стороной было принято решение о создании нового конкурса песни, который будет походить по формату на «Детское Евровидение». 29 июня 2022 года было объявлено, что приём заявок на участие в «Детском Евровидении — 2022» прекращён. И на смену ему в России будет создан новый конкурс — «Наше поколение».

Место проведения 

Местом проведения конкурса была заявлена столица России — город Москва. Точное местоположение площадки или арены пока неизвестно.

Логотип и слоган 
29 июня 2022 года вместе с новостью о первом в России конкурсе детской песни был сразу же представлен логотип конкурса на двух языках — русском и английском. Логотип представляет собой земной шар, в центре которого расположен слоган конкурса — «Музыка без границ» (). Также на логотипе изображены голуби как символ мира и музыкальные ноты. Текст с названием конкурса и принимающим городом при этом схож по формату с текстом (шрифтом), использующимся на логотипах конкурсов «Евровидение» и «Детское Евровидение».

Ведущие

Формат 
29 июня 2022 года представителями Академии Игоря Крутого была анонсирована новость о том, что в Москве пройдёт первый конкурс детской авторской песни. 1 июля в 12:00 по местному времени на сайте организатора конкурса стартовал сбор заявок от участников, который продлится до 2 октября включительно. Согласно правилам в конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 9 до 15 лет. Количество участников на сцене не должно превышать шести человек. Песня должна быть написана представляющим свою страну участником, либо он должен принимать в её написании активное участие. Композиция должна быть новой и не ассоциированной с какими-либо лейблами звукозаписи. Продолжительность песни должна укладываться в 2 минуты 50 секунд — 3 минуты. Текст заявленной композиции должен на 60 % быть написанным на родном языке участника, а оставшиеся 40 % на одном из восьми международных языков — английском, испанском, французском, китайском, арабском, русском, португальском или немецком. Голосование будет учитываться на 50 % профессиональным жюри и на 50 % зрителями. Победителем конкурса станет участник, набравший наибольшее количество баллов.

Основной целью проведения конкурса является популяризация народного искусства и сохранение культурных традиций, что послужило подписанием Президента России Указа № 745, объявляющим 2022 год Годом культурного наследия народов России.

Участники 
С 1 июля по 2 октября 2022 проводился сбор заявок на участие в конкурсе. Позднее, на официальном сайте конкурса появилась информация о том, что конкурс будет проходить весной 2023 года, а не осенью 2022, как планировалось заранее. В соответствии с этим, сбор заявок был продлён до 20 января 2023 года. Согласно его концепции, в конкурсе могут принимать участие представители других стран, но каких именно, не сообщалось. Минимальное число участников для того, чтобы конкурс состоялся, должно быть не менее двенадцати.

Возможное участие 
  — так как конкурс будет проходить в Москве, велика вероятность, что одной из участвующих стран будет именно России. Тем не менее, никаких официальных списков участвующих или имеющих право на участие стран не анонсировалось.
  и  — на сайте Фонда культурных инициатив в проекте указано, что в конкурсе могут участвовать также Луганская и Донецкая народные республики. Однако 30 сентября 2022 года обе республики совместно с Запорожской и Херсонской областями Украины были аннексированы Российской Федерацией.

См. также 
 Детское Евровидение — 2022
 Детская Новая Волна
 Новая звезда

Примечания

Ссылки 
 
 

2023 год в музыке
2023 год в Москве
Международные музыкальные конкурсы Москвы